Textiel, geweven stoffen
Weefsel (biologie), plantaardige of dierlijke (menselijke) cellen